Megyék az Egyesült Államokban:
Armstrong megye (Pennsylvania) 
Armstrong megye (Texas)

Már nem létező megye:
Armstrong megye (Dél-Dakota)